Unionismus může znamenat:

V náboženství 
 Unionismus (křesťanství) – hnutí usilující o sjednocení katolické církve a pravoslaví

V politice 
 Unionismus v Irsku
 Unionismus ve Spojeném království